Profilschiene bezeichnet:
 Tragschiene zur Befestigung von Bauteilen
 Führungsschiene einer Profilschienenführung im Maschinenbau
 Schiene eines Rad-Schiene-Systems 

Siehe auch:
 Führungsschiene
 Profilstahl